Föger ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Föger (* 1970), österreichischer Verleger, Wissenschaftsjournalist und Autor
 Sonja Föger-Kalchschmied (* 1969), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Stephan Föger (1702–1750), österreichischer Bildhauer